La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) est une ancienne commission scolaire québécoise. Elle est abolie le , et remplacée par un Centre de services scolaire francophone des Laurentides. À la fin de son existence, la CSRDN administre 51 écoles primaires et secondaires, 3 centres de formation professionnelle, 1 centre d'éducation des adultes, desservant approximativement  des municipalités de Saint-Jérôme, Mirabel, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Prévost, Mille-Isles, Saint-Colomban, Gore, Lachute, Saint-André-d'Argenteuil, Brownsburg-Chatham, Wentworth, Grenville-sur-la-Rouge et Harrington. En 2016–2017, elle bénéficie d'un budget annuel d'environ 297 millions de dollars. Son siège social était situé à Saint-Jérôme.

Histoire 
La SCRDN est née de la fusion en 1998 de commissions au plus petits territoires, dont la commission scolaire de Saint-Jérôme.

Comme la plupart des commissions scolaires québécoises, est abolie le  et remplacée par un centre de services scolaire.

Références

Voir aussi 
 Polyvalente Saint-Jérôme
 Commission scolaire au Québec
 Éducation au Québec

Liens externes 
 

Ancienne commission scolaire au Québec
Enseignement dans les Laurentides (région administrative)
Histoire des Laurentides (région administrative)